

Patronyme 

 André Lanquetot (1920-2019) , général de division français ;
 Pierre Ernest Lanquetot (1855-1939), général de division français ;
 Pierre Louis Félix Lanquetot (1880-1974), général français.

Toponymie 

 Lanquetot est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime, en Normandie.